Ковшенков — фамилия:
 Ковшенков, Фёдор Иванович (1785—1850) — русский скульптор, литейщик и чеканщик, отец академика скульптуры .
 Ковшенков, Иван Фёдорович (1824-1898) — академик скульптуры Императорской Академии художеств.